Виља де Рејес има више значења:

 Општина Виља де Рејес (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Рејес (Виља де Рејес, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику